Stannarius ist der Familienname folgender Personen:

 Gregorius Stannarius (1610–1670), deutscher reformierter Geistlicher, Theologe und Philosoph
 Stefan Stannarius (* 1961), deutscher Skispringer